Василије I Македонац је био византијски цар из македонске династије који је владао од 867. до 886. године.
 Василије II Македонац је био византијски цар из македонске династије који је владао од 976. до 1025. године.